Lubów peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Lubów, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Lubów, village de la voïvodie de Lubusz